Pipa (kikker); een kikker uit de familie tongloze kikkers
Pipa's, een geslacht van kikkers uit de familie tongloze kikkers
Pipa (muziekinstrument), een Chinees snaarinstrument
PROTECT IP Act (PIPA)